Dievoet est un patronyme et toponyme aux origines brabançonnes.

Patronyme 

 Famille van Dievoet (baron) :
 Baron Émile van Dievoet (1886–1967), homme politique et juriste flamand
Jonkheer Walter van Dievoet (1931), spécialiste de l'orfèvrerie
Jonkheer Guido van Dievoet (1924–2008) (nl), historien du droit ;

 Famille Van Dievoet de Bruxelles :
Philippe Van Dievoet (1654–1738), orfèvre et joaillier, conseiller du roi et consul de Paris.
Balthazar-Philippe Van Dievoet (?–1749), orfèvre et consul de Paris.
Guillaume Van Dievoet (1680–1706), imprimeur parisien du , imprimeur-libraire ordinaire de Monseigneur le Dauphin.
Nicolas Félix Van Dievoet (?–1792), greffier au Grand Conseil, greffier de l'audience1 du Conseil du roi, avocat au Parlement de Paris.
Pierre Van Dievoet (1661–1729), sculpteur bruxellois
Jean-Louis Van Dievoet (1777–1854), secrétaire du Parquet de la Cour de Cassation
Auguste Van Dievoet (1803–1865), historien du droit, jurisconsulte et avocat à la Cour de cassation belge
Jules Van Dievoet (1844–1917), juriste et avocat à la Cour de cassation belge
Eugène Van Dievoet (1862–1937), architecte belge
Henri Van Dievoet (1869–1931), architecte belge
Gabriel Van Dievoet (1875–1934), décorateur et sgraffitiste Art nouveau belge
Germaine Van Dievoet (1899–1990), championne de natation aux Jeux Olympiques d'Anvers
Léon Van Dievoet (1907–1993), architecte, artiste-peintre, graveur et dessinateur belge.
Familles Vandievoet et Van Dievoet du Brabant Flamand :
Jules Vandievoet (1885–1947), peintre décorateur de théâtre
Jacques Vandievoet (1923–1993), poète
Hendrik Van Dievoet, bourgemestre de Meise de 1891 à 1904.

Toponymie 
Dievoet, est signalé dans les Nomina Geographica Neerlandica comme étant un lieu situé à Uccle (Brabant belge). On retrouve également Dievoet dans la tyoponymie des gués romains en Belgique.

Etymologie

Cultivar de pommes 

 La pomme Président Van Dievoet a été créé par Hendrik Van Dievoet.

Notes et références

Voir aussi 
 Dievoort
 Famille Van Dievoet 
 Famille van Dievoet (baron)
 Familles Vandievoet
 Toponyme indiquant un gué en Belgique